Видич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Видич, Добривое (1918—1992) — югославский дипломат и политик.
 Видич, Неманья (род. 1981) — сербский футболист, центральный защитник.
Видич, Тея (род. 1998) — словенская шахматистка.